Краснополь () — село,
Зеленогайский сельский совет,
Томаковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225483203. Население по переписи 2001 года составляло 99 человек .

Географическое положение 
Село Краснополь примыкает к селу Тарасовка, на расстоянии в 1,5 км расположено село Новокраснополь.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания